Relax může být:

 zkrácený tvar slova relaxace
 Relax (televizní stanice) – česká televizní stanice
 Radio Relax – středočeská rozhlasová stanice
 „Relax“ (skladba) – píseň skupiny Frankie Goes to Hollywood z roku 1983
 Relax (džus) – značka džusů

Externí odkazy